L'Épreuve du feu (Vem dömer) est un film suédois de Victor Sjöström sorti en 1922.
 L'Épreuve du feu est un recueil de nouvelles de science-fiction de l'écrivain américain Pat Cadigan publié en .
 L'Épreuve du feu est un épisode de la série télévisée américaine Stargate SG-1.
 L'Épreuve du feu (Trial by Fire) est un film américain d'Edward Zwick sorti en 2018.